Punilla kan sysfta på:

 Punilla (provins) – en provins i Chile
 Departamento de Punilla – en kommun i Argentina